Цветелина Георгијева Јанева (; Пловдив,  5. октобар 1989) бугарска је поп-фолк певачица. Њен отац се зове Георги Јанев и мајка Пепа Јанева, има брата и сестру који су старији од ње. С породицом живи у Пловдиву, али више времена проводи у месту Белашица, 5 km од града, где имају кућу и студио.

Цветелина на почетку каријере пева народне песме, али касније потпуно мења стил и пева поп и џез. Похађала је часове певања у Дому синдиката у Пловдиву. Њене најпознатије песме су Влез (дует са Јонутом Церселом) и Безопасна.

Дискографија

Видеографија

Фолклорни спотови​

Тв верзије

Референце

Спољашње везе 
 Званичан сајт

Рођени 1989.
Пловдивци
Бугарске певачице
Поп-фолк певачи